Browns kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Browns (udde),

USA 

 Browns (ort), Illinois, Edwards County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar